Aleksej Koeznetsov (politicus) (1905-1950), een Sovjet-Russisch politicus
Aleksej Koeznetsov (langlaufer) (1929-2003), een Sovjet-Russisch olympisch sportman
Aleksej Koeznetsov (pianist), musicus